Genèses est une revue française de sciences sociales et d'histoire (1990-).
 Genèses est une anthologie de nouvelles de science-fiction francophones (1999).

Voir aussi